Esistono più comuni francesi con questo nome

Chezelles – Indre
Chezelles – Indre e Loira